Ди́на Ю́рьевна Кори́цкая () — российская легкоатлетка, специалистка по многоборьям. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1994—2005 годах, победительница Кубка Европы в командном зачёте, чемпионка и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Сиднее. Представляла Краснодарский край. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Дина Корицкая родилась 27 февраля 1975 года в Краснодаре.

Занималась лёгкой атлетикой под руководством тренера С. А. Чернова. Выступала за физкультурно-спортивное объединение «Юность России» и Российскую армию (Краснодар). Окончила Краснодарский государственный институт физической культуры.

Впервые заявила о себе на международном уровне в сезоне 1994 года, когда вошла в состав российской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Лиссабоне, где в программе семиборья заняла четвёртое место.

В 1997 году в семиборье выиграла бронзовые медали на открытом чемпионате России по многоборьям в Краснодаре и на молодёжном европейском первенстве в Турку.

В 1998 году в пятиборье взяла бронзу на зимнем чемпионате России в Липецке. В семиборье успешно выступила на Кубке Европы в Таллине, где стала восьмой в личном зачёте и помогла своим соотечественницам выиграть женский командный зачёт. Позже одержала победу на летнем чемпионате России в Туле, отметилась выступлением на чемпионате Европы в Будапеште.

В 2000 году на зимнем чемпионате России в Челябинске завоевала золотую медаль и установила свой личный рекорд в пятиборье (4665), показав при этом лучший результат мирового сезона. В семиборье с российской командой победила в командном зачёте Кубка Европы в Оулу, с личным рекордом (6401) была третьей на летнем чемпионате России в Туле. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сиднее — набрала здесь 5975 очков, расположившись в итоговом протоколе соревнований на пятнадцатой строке.

В 2005 году представляла страну на Кубке Европы в Быдгоще, где стала третьей в личном и командном первенствах.

Впоследствии оставалась действующей спортсменкой вплоть до 2008 года, продолжая принимать участие в различных всероссийских соревнованиях.

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Завершив спортивную карьеру, работала инструктором по физической культуре в Детском саду № 50 в Санкт-Петербурге.

Примечания 

Многоборцы России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Краснодара
Выпускники Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма